Выропаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Выропаево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Выропаево — деревня в Пронском районе Рязанской области.